

Важнейшие события 
 Мятеж Лепида (77 до н. э.).
 Третья Митридатова война (74—63 до н. э.).
 Восстание Спартака (73—71 до н. э.)

Правители 
 Луций Корнелий Сулла — диктатор (82—79 до н. э.).

Римские консулы десятилетия 
 79: Публий Сервилий Ватия Исаврик и Аппий Клавдий Пульхр
 78: Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутаций Катул Капитолин
 77: Децим Юний Брут и Мамерк Эмилий Лепид Ливиан
 76: Гней Октавий и Гай Скрибоний Курион
 75: Луций Октавий и Гай Аврелий Котта
 74: Луций Лициний Лукулл и Марк Аврелий Котта
 73: Марк Теренций Варрон Лукулл и Гай Кассий Лонгин
 72: Луций Геллий Публикола и Гней Корнелий Лентул Клодиан
 71: Публий Корнелий Лентул Сура и Гней Ауфидий Орест
 70: Гней Помпей Великий и Марк Лициний Красс

См. также

Примечания